Pour plus d'information sur la langue néerlandaise, rapportez-vous à l'article principal.

Ci-dessous se trouve la prononciation du néerlandais, transcrite en symboles de l'Alphabet phonétique international.

Notes 
 b =  à la fin des mots,  ailleurs
 d = [t] il ne se prononce que rarement à la fin des verbes. Pour ce qui est des participes passés (et autres dérivés), il se prononce tout à fait normalement.
 e =  dans les syllabes inaccentuées
 g = toujours [x]
 ij se prononce  dans le suffixe -lijk.
 Dans le néerlandais normalisé, i se prononce  dans le suffixe -ig.

Prononciations idiomatiques 
Le suffixe -ig (rustig, twintig...) se prononce [əx].
Dans le suffixe -en  on ne prononce pas le "n". "Mag ik betalen?" Se prononce [mɑx ɪg bə'taːlə].
SAUF si le mot suivant commence par une voyelle car on fait la liaison.
Les goede pour goedemorgen, goedemiddag se prononcent non pas comme l'adjectif goede [xudə] mais [xujə], qui en est en fait une réduction.
 B, D, K, T, W ne se prononce jamais si on elles sont encadrées d'une consonne de part et d'autre de la lettre (kerstmis = kɛrsmɪs). Il en va de même lorsque les mots ne sont pas attachés.

Assimilation

Assimilation progressive 
Les sons G (gue), V et Z perdent leur voisement et deviennent respectivement x ou ɣ, F et S quand ils sont précédés d'une consonne sourde (sons F, K, P, S, T, x ou ɣ).

Assimilation régressive 
Inversement, les sons B et D transmettent leur voisement à la consonne sourde qui les précède : les sons F, K, P, S, T et x ou ɣ deviennent respectivement V, G, B, Z, D et G quand ils sont suivis de B ou D.

Références

Annexes

Articles connexes 
 Néerlandais
 Prononciation de la lettre g en néerlandais

Liens externes 
 Omniglot.com
 Wikibooks Phonologie (néerlandais)

Langue néerlandaise
Neerlandais